William Smith (actor) (1933), actor nord-americà
 William Smith (boxejador) (1904-1955), boxejador sud-africà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
 William Smith (ciclista) (1893-1958), ciclista sud-africà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1920
 William Smith (explorador), explorador britànic que va descobrir les Illes Shetland del Sud (1819)
 William Smith (geòleg) (1769-1839), geòleg anglès, un dels pares de la geologia contemporània
 William Smith (jugador d'hoquei sobre herba), jugador britànic d'hoquei sobre herba, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1920
 William Smith (lexicògraf) (1813-1893), lexicògraf anglès
 William Smith (lluita), lluitador nord-americà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1952
 William Smith (nedador) (1924), nedador nord-americà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1948
 William Smith (polític), (1756-1835), polític anglès, abolicionista, membre de la Secta de Clapham
 William Smith (tirador), tirador canadenc, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1908
 William Eugene Smith (1918, Wichita, Kansas - 1978, Tucson, Arizona), fotògraf nord-americà
 Willie "The Lion" Smith (Goshen, Nova York, 1897 - 1973), pianista i cantant de jazz estatunidenc